Улица Юнна́тов — улица в историческом районе Рыбацкое Невского административного района Санкт-Петербурга. Проходит от Караваевской улицы до 2-го Рыбацкого проезда, в который переходит через железнодорожный переезд. Участок между Караваевской и Тепловозной улицами как сквозной проезд не существует.

История 
Первоначальное её название Школьная улица возникло в 1910-е годы по выходившему в проезд Рыбацкому городскому училищу, располагавшемуся в доме 18 по Рыбацкому проспекту. Позже, вплоть до конца  здесь находилась школа. Улица тогда была намного длинней — она начиналась у Невы. 12 ноября 1962 года в целях устранения одинаковых названий её переименовали в улицу Юннатов в честь юных натуралистов — учеников школы. В 1987 году при реконструкции Рыбацкого большая часть улицы исчезла, остался лишь небольшой участок южнее улицы Третьей Пятилетки (ныне Караваевской).

Дата восстановления названия — 7 июля 1999 года.

Пересечения 
С севера на юг к улице Юннатов примыкают следующие магистрали:
 Тепловозная улица — примыкание;
 2-й Рыбацкий проезд — улица Юннатов переходит в него через железнодорожный переезд.

Транспорт 
Ближайшая к улице Юннатов станция метро — «Рыбацкое» 3-й (Невско-Василеостровской) линии.

Общественно значимые объекты 
 Регулируемый железнодорожный переезд;
 Миграционный центр Ленинградской области — дом 3

Примечания

Литература